Латал () — чешская фамилия. Известные носители:

 Латал, Яромир (род. 1963) — чешский хоккеист.
 Латал, Иржи (род. 1967) — чешский хоккеист.
 Латал, Мартин (род. 1988) — чешский хоккеист.
 Латал, Радек (род. 1997) — чешский футболист. Сын Радослава Латала.
 Латал, Радослав (род. 1970) — чешский футболист.
 Латал, Ян (род. 1990) — чешский хоккеист.